Leopoldpark steht für
Leopoldpark (Brüssel), benannt nach: Leopold II. (Belgien)
Leopoldpark (München), benannt nach: Leopold von Bayern